Серге́й Ви́кторович Во́лков (род. 7 февраля 1974, Саранск) — российский шахматист, гроссмейстер (1998). Чемпион России (2000).

В 1996 году окончил экономический факультет Мордовского государственного университета. Учился в школе гроссмейстеров Т. В. Петросяна (1985), А. Н. Панченко (1988—91).

Спортивные достижения

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 

 Волков Сергей Викторович

Шахматисты России
Чемпионы России по шахматам
Выпускники Мордовского государственного университета имени Н. П. Огарёва
Гроссмейстеры России по шахматам